Alexandre Chatrian – scrittore francese
 Carlo Chatrian – giornalista e scrittore italiano
 Innocenzo Chatrian – fondista italiano
 Luigi Chatrian – generale e politico italiano